Park Place steht für folgende geographischen Objekte und Gebäude:

in den Vereinigten Staaten:
 Park Place (Alabama), Ort im Jefferson County (Alabama)
 Park Place (Pennsylvania), Viertel von Point Breeze, Pittsburgh
 Park Place (Texas), Viertel von Houston, Texas
 Park Place (Virginia), Viertel von Norfolk, Virginia
 Park Place (Atlanta), Wolkenkratzer
 Park Place (Arizona), Einkaufszentrum
 Park Place School, Gebäude in Pittsburgh

in Kanada;
 Park Place (Ontario), Park in Barrie
 Park Place (Vancouver), Wolkenkratzer in Vancouver, British Columbia
 Park Place (Kelowna), Kondominium in Kelowna, British Columbia
 Park Place Mall, Mall in Lethbridge, Alberta

im Vereinigten Königreich:
 Park Place (Ardwick), Ort in Manchester
 Park Place (Berkshire), Haus in Berkshire
 Park Place, früherer Name des Castle Park House, Landhaus in Frodsham, Cheshire
 Park Place (Croydon), geplantes Einkaufszentrum

in den Vereinigten Arabischen Emiraten:
 Park Place (Dubai), Wolkenkratzer

Park Place steht für:
 Park Place (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1980 bis 1981) 
 Park Place Entertainment, früherer Name von Caesars Entertainment, Betreiber von Kasinos und Hotels

Siehe auch:
 Place Park